Fenêtre sur cour
 Fenêtre sur cour (téléfilm, 1998)

Voir aussi
Fenêtre sur cours